Miasta
 Malmesbury – miasto w Wielkiej Brytanii
 Malmesbury – miasto w Południowej Afryce
 Malmesbury – miasto w Australii

Inne
 Hrabia Malmesbury
 Malmesbury – opactwo w Wielkiej Brytanii
 William z Malmesbury – angielski historyk